Ovaj članak sadrži popis supruga bugarskih vladara.

Prvo Bugarsko Carstvo

Drugo Bugarsko Carstvo 

Bugarske carice